Michel Ney francia marsall a napóleoni háborúk idején.

 Franciaország
Ney, település Jura megyében

 Németország
Ney, település Rajna-vidék-Pfalz tartományban